Лимбо — многозначный термин.

 Лимбо — популярный в Вест-Индии танец, при исполнении которого танцующие должны выгибаться назад всё ниже и ниже.
 Лимбо, Раш (1951—2021) — американский консервативный общественный деятель, ведущий одного из самых популярных радиошоу в США.
 Лимбо — британский противолодочный бомбомёт.

Limbo

 Limbo — язык программирования в операционной системе Inferno, созданный разработчиками UNIX.
 Limbo — видеоигра, разработанная датской студией «Playdead».
 Limbo, Panto — дебютный студийный альбом британской группы Wild Beasts.

См. также 
  в католицизме см. Лимб (религия)
 Лимб (значения)